Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Градецька грала в парі з Барборою Крейчиковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Б'янка Андрееску і Карсон Бренстін. Главачкова успішно захистила свій титул, граючи в парі з Тімеа Бабош. У фіналі вони перемогли пару Андрееску і Бренстін з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Coupe Banque Nationale
2017